La palabra Passepartout puede referirse a diferentes asuntos:

 Passepartout es un papel o, más usualmente, hoja de cartulina con un recorte, como marco de una fotografía debajo de un cristal.
 a un Passe-partout o Llave maestra.
 Passepartout (en francés, literalmente "pasa cualquiera" o "pasa a través de todo") es un personaje en la novela de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, y de las distintas adaptaciones al cine y la televisión de la misma obra.
 Passepartout es el nombre de un importante personaje de una serie de TV francesa, y luego internacional Fort Boyard, teatralizado por el mismo actor desde el comienzo. Notablemente recolecta las llaves que los concursantes adquieren a través del juego.
 Passepartout es una aplicación informática de autoedición libre para X Window System. Es parte del proyecto GNOME.
 Passe-Partout es un programa en lengua francesa de TV producido por Radio Québec (ahora Télé Québec).
 Passe-Partout''' es un programa sobre el mundo del arte producido por la tercera red de la TV de estado italiana, Rai Tre, conducido por el hombre de cultura y presentador Philippe Daverio, francés naturalizado italiano.